Gurabo (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Gurabo (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente